Andrej Valentinovič Homutov (), ruski hokejist, * 21. april 1961, Jaroslavelj, Rusija.

Homutov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Dinamo Moskva, na 421-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 179 golov, ob koncu kariere je igral tudi za švicarski klub HC Fribourg-Gottéron. 

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil tri zlate medalje, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil pet zlatih ter po eno srebrno in bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na 226-ih tekmah, na katerih je dosegel 88 golov.

Leta 1982 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2014 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 23
| 18
| 41
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 17
| 13
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 21
| 17
| 38
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 39
| 17
| 9
| 26
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 37
| 21
| 13
| 34
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 38
| 14
| 15
| 29
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 33
| 15
| 18
| 33
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 48
| 29
| 14
| 43
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 19
| 16
| 35
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 3
| 6
| 9
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 47
| 21
| 14
| 35
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 11
| 5
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 36
| 39
| 43
| 82
|
| 10
|
| 8
| 14
| 12
| 26
|
| 4
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 35
| 33
| 46
| 79
|
| 34
|
| 14
| 11
| 12
| 23
|
| 6
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 7
| 7
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 27
| 23
| 36
| 59
|
| 16
|
| 11
| 7
| 11
| 18
|
| 8
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 5
| 7
| 12
| +8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 35
| 39
| 35
| 74
|
| 18
|
| 11
| 11
| 14
| 25
|
| 6
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 35
| 41
| 45
| 86
|
| 32
|
| 8
| 4
| 9
| 13
|
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 9
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 44
| 26
| 40
| 66
|
| 67
|
| 3
| 1
| 6
| 7
|
| 0
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 27
| 16
| 18
| 34
|
| 47
|
| 12
| 5
| 7
| 12
|
| 4
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Evropska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 688
| bgcolor="#7FFF00" | 461
| bgcolor="#7FFF00" | 466
| bgcolor="#7FFF00" | 927
| bgcolor="#7FFF00" | +21
| bgcolor="#7FFF00" | 400
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 124
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih